Хосе Луис «Джо» Саенс (род. 4 августа 1975) — американский преступник. Разыскивался за 4 убийства, изнасилование, нарушение правил досрочного освобождения, незаконный перелёт с целью избежания судебного преследования. 19 октября 2009 года включен ФБР в список десяти наиболее разыскиваемых преступников. 22 ноября 2012 года арестован в Гвадалахаре, Мексиканской федеральной полицией.

Примечания

Ссылки 
 Saenz's FBI Top 10 Most Wanted Fugitive Alert

Преступники США
Насильники США
Убийцы США
Гангстеры США